Ban Tak (în ) este un district (Amphoe) din provincia Tak, Thailanda, cu o populație de 46.492 de locuitori și o suprafață de 992,495 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 7 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 67 de sate (muban).

Amphoe în provincia Tak